Quimby (Iowa), plaats in de Verenigde Staten
 Joe Quimby, personage uit The Simpsons
 Quimby (band), Hongaarse rockband